Люби́мівка (до 1948 — Північний Джанкой, Шималий-Джанкой, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.